de vlag van de Argentijnse provincie Santa Cruz, zie Vlag van Santa Cruz (Argentinië)
  de vlag van het Boliviaanse departement Santa Cruz, zie Vlag van Santa Cruz (Bolivia)

Zie ook de doorverwijspagina Santa Cruz